Форст () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Входит в состав района Карлсруэ и подчиняется административному округу Карлсруэ. Население составляет 7 836 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 11,47 км². Официальный код — 08 2 15 021.

История 
Как обнаружения из каменного и бронзового века покрывают, сегодняшняя область Форста была уже рано заселена. Также римское время оставило здесь большие следы. Впервые документально упоминалось место в 1161 году в документе императора Фридриха Барбаросы. В 1644 году была разрушена деревня вследствие Тридцатилетней войны. В 1803 году Форст, который принадлежал до тех пор высокому штифту Шпайер, в рамках Mediatisierung присоединялся после конца шефа делегации империи к великому герцогству Баден. С 1939 года Форст принадлежал к району Брухзаль, который всходил в 1973 году в районе Карлсруэ.

На гербе города изображена Святая Варвара.

Экономика и инфраструктура 
С 1920-х годов до 1960 содействовала в области общины нефть. Наибольшие озера на области общины возникли из-за демонтажа гравия (например, озеро Хейдезее (ранний Bühler) и Вальдзее (ранний Pfander)).

Движение 
Форст лежит на автомобильной магистрали федерального значения A5 и связан автобусной линией 125 с Брухзалем, а также принадлежит транспортному соединению (KVV) Карлсруэ.

Предприятия 
Interspiro GmbH, один из значительных производителей противогазов, расположен в Форсте.

Образование 
Форст располагает обширной библиотекой с примерно 16.500 единицами средств массовой информации. Кроме того, в Форсте находится начальная школа и старшая ступень народной школы примерно с 450 учениками и ученицами, которые, в большинстве случаев, живут в Форсте.

Спорт 

Спорт играет очень большую роль в Форсте. Богатый традициями футбольный союз FC Germania Forst и Гандбола и Волейбол от TV Forst очень успешны в её лигах и узнают большое обращение благодаря жителям. Так же успешно являются Триатлеты TV Форста, которые выравнивают в пределах федерации известный Хайдезее-Триатлон. Штангисты AC Форст успешно представлены в верхней палате федеральной лиги. Не нужно забывать Форстовских Fasnachts и Танцевальный клуб FFC с его 4 гвардиями и несколькими танцевальными группами.

Культура и достопримечательности

Сооружения 
К достопримечательностям Форста относятся, кроме всего прочего:
 дом пастора в стиле барокко из 1751 года;
 церковь из 1887 года;
 охотничий домик из 1747 года;

Парки 
 звериный и птичий парк;
 парк в свободное время Хейдезее;

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга